Орье () — французская фамилия. Известные носители:

 Орье, Альбер (1865 — 1892) — французский критик.
 Орье, Серж (род. 1992) —  ивуарийский футболист.
Топоним
Орьё (фр. Orieux, окс. Aurius) — коммуна во Франции
Орье — посёлок в России.